Paavonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paavonsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Paavonsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Paavonsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Paavonsaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Paavonsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar